Mutua Madrid Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 6–12 maja 2013 roku w Madrycie na kortach ziemnych o puli nagród 4 033 254 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Hiszpanii